Маланю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Маланюк, Владимир Павлович (1957—2017) — украинский шахматист, международный гроссмейстер.
 Маланюк, Евгений Филимонович (Евген Маланюк; 1897—1968) — украинский поэт и культуролог, литературный критик, писатель.